Trabuquete puede hacer referencia a: 

 Trabuquete, un tipo de red de pesca.
 Fundíbulo, arma de asedio medieval, empleada para destruir murallas o para lanzar proyectiles sobre los muros.
 Dragón, versión recortada del trabuco.